Чемпіонат Угорщини з футболу 2016—2017 — 115-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Кожна з 12 команд зіграли 33 матчі (у три кола). Свій 14-й титул після 24-ї перерви здобув клуб «Будапешт Гонвед».

Учасники та стадіони

Турнірна таблиця 

  

 

 
 

 

Примітки: 
1. Клуб Ференцварош клаліфікувався до Ліги Європи УЄФА 2017—2018 як переможець Кубку Угорщини 2016—2017

Позначення:

Лідери чемпіонату

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Угорська футбольна ліга 
 Чемпіонат Угорщини на soccerway 

2017
Угорщина
Угорщина
2016 в угорському спорті
2017 в угорському спорті